De Huzaren van Venlo (officieel: 2e Regiment Cavalerie Venlo en Regiment Huzaren Venlo) zijn twee historische verenigingen in de Nederlandse gemeente Venlo, die de historie van de Huzaren levendig willen houden.

Korte historie 
Tussen 1816 en 1913 waren verschillende regimenten van de Huzaren in de huidige gemeente Venlo gelegerd. Deze huzaren hadden hun onderkomen aan de noordoostzijde van de binnenstad, onder andere in de Minderbroederskazerne en het Arsenaal (4e Regiment) en het Fort Sint-Michiel in Blerick (2e Regiment). Zij zorgden voornamelijk voor de verdediging van de toenmalige vestingstad.

In 1913 vertrokken de huzaren naar hun nieuwe garnizoensstad Tilburg. Kort daarna werden de militaire gebouwen, behoudens de eerder genoemde kazerne en Arsenaal, gesloopt. Ook het Rosariumpark met vijver herinnert nog aan de huzaren. Op dezelfde locatie, waar nu de vijver ligt, was destijds de drinkplaats voor de paarden. Naast de Jongerenkerk bevindt zich nog steeds een aan deze soldaten refererende binnenplaats met de naam Huzarenplaats.

2e Regiment Cavalerie Venlo 
In 1999 richt een groep Venlonaren deze cultuurhistorische vereniging op, gesteund door het Regiment Huzaren Prins van Oranje en het Amersfoortse Cavaleriemuseum. Middels de vereniging wil de groep een traditie van ruim 300 jaar huzaren in het algemeen, en de traditie van het 2e Regiment in het bijzonder, in leven houden. Daarnaast wil de vereniging de historie van het vroegere Fort Sint-Michiel, evenals die van de Frederik hendrikkazerne behouden middels historisch onderzoek. 

De vereniging houdt huis in Hotel Wilhelmina en heeft er een eigen Regimentskamer. Daarnaast poogt de vereniging officiële gelegenheden in Blerick, als Erewacht, aan te kleden middels aanwezigheid in vol uniform.

(4e) Regiment Huzaren Venlo 
Deze vereniging is opgericht in 1995 en heeft haar thuisbasis in het stadsdeel Venlo. Gezien hun uitrusting heten deze huzaren ook dragonders. Ook deze vereniging wil de traditie van de huzaren in leven houden, zij het in het bijzonder in relatie met de stad Venlo zelf. De vereniging heeft haar regimentskamer boven Kefee Bonjoere aan de Parade in Venlo . Zij verzorgt optredens tijdens officiële gelegenheden in stadsdeel Venlo, ook als Erewacht, in vol uniform. Ook verzorgt deze vereniging optredens in geheel Nederland en zelfs in het buitenland.

Externe link 
 Officiële website 2e Regiment
 Officiële website 4e Regiment

Vereniging in Limburg (Nederland)
Cultuur in Limburg (Nederland)
Geschiedenis van Venlo